A 2010. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es versenyszámát február 20-án rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a svéd Marcus Hellner nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A versenyzők az első 15 km-t klasszikus stílusban teljesítették, majd sílécet cseréltek, ami körülbelül 30–40 másodpercet vett igénybe. Ezt követően a másik 15 km-t szabad stílusban futották.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F30